Tm, símbol del tuli, element químic de la taula periòdica amb un nombre atòmic de 69.
 ™ de l'anglès trademark, marca registrada.
 .tm, domini de primer nivell pertanyent al Turkmenistan.
 Tm, símbol de la tona mètrica.

Vegeu també 
 TM Racing, fabricant de motocicletes italià